Хуан дел Грихалва има више значења:

 Хуан дел Грихалва (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан дел Грихалва (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику